Le terme saccade désigne un brusque changement dans le régime d'un mouvement provoquant une secousse, que ce soit un changement en intensité (par exemple coup d'accélérateur ou un coup de frein) ou en direction (coup de volant).

Voir :
 en physiologie, saccade oculaire ;
 en mécanique, à-coup.
 Saccade, un modèle d'intervention en autisme